Причинность
 Причинность (философия) / Причина — причинность в философии.
 Причинность (физика) (Принцип причинности) — причинность в физике.
 Причинная связь в уголовном праве